Drogön Chögyel Phagspa Lodrö Gyaltsen (1235-1285), een Tibetaans invloedrijk geestelijke uit de Sakyatraditie
Künga Lodrö Gyaltsen Päl Sangpo (1299-1327), een Tibetaans geestelijke en achtste Keizerlijke leermeester voor de Yarlungkeizer
Tawen Lodrö Gyaltsen (1347-1365), een Tibetaans geestelijke en 15e sakya trizin
Güshri Lodrö Gyaltsen (1366–1420), een Tibetaans geestelijke en 17e sakya trizin
Dagchen Lodrö Gyaltsen (1444-1495), een Tibetaans geestelijke en 21e sakya trizin